Back to Love – album di Anthony Hamilton del 2011
 Back to Love – singolo di Pauly D del 2013
 Back to Love – singolo di Chris Brown del 2019
 Back to Love – album di Vanessa Amorosidel 2019